Сукремль — топоним Калужской области:
 Сукремль — деревня в Жиздринском районе
 Сукремль — микрорайон города Людиново (бывший посёлок).